

Patronyme 

 Dietrich von Altenburg (mort en 1341), un chevalier teutonique ;
 Johann Ernst Altenburg (1734-1801), un compositeur, organiste et trompettiste allemand ;
 Lisa Altenburg (née en 1989), une joueuse de hockey sur gazon allemande ;
 Michael Altenburg (1584-1640), un théologien et compositeur allemand ;
 Otto Altenburg (1873-1950), un historien allemand.

Lieux 

 Altenburg, le nom allemand d'Altenbourg, une ville de Thuringe en Allemagne ;
 Altenburg, une commune autrichienne de Basse-Autriche ;
 Altenburg, une ancienne commune du Bade-Wurtemberg, arrondissement de Waldshut en Allemagne (commune de Jestetten) ;
 Altenburg, une ville du Missouri aux États-Unis.

Voir aussi 
 Bad Deutsch-Altenburg, une commune autrichienne de Basse-Autriche 
 Ungarisch-Altenburg, le nom allemand de Magyaróvár, partie de la ville de Mosonmagyaróvár, en Hongrie